

Cinema 
The Knife – film statunitense del 1918 diretto da Robert G. Vignola
The Knife – cortometraggio del 1929 prodotto dalla Fox Film Corporation

Musica 
 The Knife – gruppo musicale 
 The Knife – singolo dei Genesis del 1971
 Knife – album degli Aztec Camera del 1984
The Knife – album dei The Knife del 2001